Ірина Садов'як, Ірина Садов'як (Садов'як Ірина Дмитрівна, нар. 6 листопада 1972 року) - перший заступник міністра охорони здоров'я України (з 03.06.2020), кандидат медичних наук, громадська діячка.
 Садов'як Дмитро Миколайович, Протоієрей Дими́трій Садов'я́к (2 серпня 1948, Обертин — 23 листопада 2015, Київ) — доктор теології.